Die MEORGA ist eine 4 mal im Jahr stattfindende internationale Fachmesse für Automatisierung, Messtechnik und Fabrikautomation.

Beschreibung 
Auf der MEORGA präsentieren sich annähernd 100 Firmen der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik und stellen neue Trends, Verfahren und Serviceleistungen vor. Der Veranstaltungsort wechselt. Messeorte sind Frankfurt, Leverkusen, Ludwigshafen und Bochum.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde die Messe in Ludwigshafen verschoben, die Messe in Frankfurt am Main wurde abgesagt.

Die Ausstellungsthemen sind unter anderem:
 Regelungstechnik
 Messtechnik und Prüftechnik
 Materialprüfung
 Qualitätskontrolle
 Automation / Robotik
 Prozessleitsysteme
 Sensortechnik
 Thermografie
 Feldbussysteme
 Explosionsschutz

MEORGA  conference 
Im Rahmen der Ausstellung finden Fachvorträge statt.

Weblinks 
 Webseite der MEORGA

Einzelnachweise 

Messe
Industriemesse
Leistungselektronik
Messtechnik
Abkürzung